

Anii 1970

În anii 1970, microprocesoarele au fost în cea mai mare parte pe 8 biți și realizate folosind tehnologia PMOS și [NMOS].

Anii 1980

Microprocesoarele sunt pe 16 și 32 biți și sunt fabricate în principal în tehnologia CMOS.

Anii 1990

Microprocesoarele sunt cele mai multe pe 32 de biți, pentru a trece la 64 de biți la sfârșitul deceniului. Viteza de memorie RAM externă nu a urmărit dezvoltarea vitezei microprocesorului.

Anii 2000

Încep să se dezvolte procesoare pe 64 bit și cu mai multe nuclee.

Anii 2010

Crește treptat frecvența și numărul de nuclee.

Referințe

Microprocesoare
Istoria informaticii